L'isola di Ulleungdo (in coreano 울릉도) è un'isola sudcoreana del mar del Giappone, situata circa 120 km a est della terraferma. Fa parte della contea di Ulleung, nella provincia del Nord Gyeongsang. L'isola è uno stratovulcano che ha la sua massima altitudine a 984 metri.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Isole della Corea del Sud
Vulcani VEI-6